Соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-125) на зимних Олимпийских играх 2018 среди команд прошли 19 февраля. Местом проведения соревнований стал центр прыжков на лыжах «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. Старт соревнований состоялся в 21:30 по местному времени (UTC+9). Расчётная дальность трамплина — 140. В соревновании приняли участие 12 сборных по 4 спортсмена в каждой. В финальный раунд соревнований проходили 8 сборных.

Действующими олимпийскими чемпионами в командном турнире являлись немецкие прыгуны.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Прыжки с трамплина на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)